(ordre alphabétique)

 Danny Boffin (1965 -), footballeur belge ;
 Henri Boffin, astronome belge ;
 Ruud Boffin (1987 -), footballeur belge.